Моштаница може бити:

 Манастир Моштаница, манастир Српске православне цркве 

или

 Моштаница (Врање), насељено мјесто града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Моштаница (Петриња), насеље у граду Петрињи, Банија, Република Хрватска
 Велика Моштаница, насеље у општини Чукарица, град Београд, Република Србија
 Мала Моштаница, насеље у општини Обреновац, град Београд, Република Србија
 Моштаница (ријека), ријека код манастира Моштаница, у планини Козари, Република Српска
 Моштаница (тврђава), тврђава у Црној Гори